Cet article présente la liste des épisodes de la série télévisée britannique .

 est une série de science-fiction produite et diffusée par la BBC depuis 1963. La première série, diffusée jusqu'en 1989, est suivie par un téléfilm en 1996. Près de dix ans plus tard, en 2005, la série fait l'objet d'un renouvellement en une deuxième série, toujours diffusée à ce jour. Les deux périodes représentent plus de , faisant de  la série de science-fiction la plus longue de l'histoire de la télévision.

La série a la particularité d'avoir un seul personnage principal, Le Docteur, interprété par quatorze acteurs à ce jour (16 en comptant Jo Martin et David Bradley). Cela s'explique par sa capacité à se régénérer, avec presque à chaque fois un corps différent. Au cours des premières saisons, les intrigues étaient liées les unes aux autres, elles-mêmes composées de plusieurs épisodes. La nouvelle série a choisi un format plus traditionnel d'épisodes uniques, les arcs narratifs s'articulant occasionnellement en histoires en plusieurs parties.

En raison de procédures en vigueur par la BBC dans les années 1970,  diffusés dans les années 1960 ont disparu, résultant en pas moins de 26 histoires incomplètes, bien que tous les enregistrements audios soient toujours disponibles et que certaines histoires aient été restaurées.

La liste suivante est classée par ordre chronologique, séparée en deux séries, l'originale (1963-1996) et la nouvelle (depuis 2005), et divisée selon l'identité du Docteur. Le numéro de la première colonne n'a pas de signification officielle (la production utilisant plutôt les codes de production de la neuvième colonne), mais est utilisée ici pour servir de guide général sur l'ensemble de la série depuis ses débuts. Ainsi, certains chiffres ont fait l'objet de débats, pour savoir si par exemple The Trial of a Time Lord (saison 23) devait compter comme une saison ou quatre intrigues, ou s'il fallait faire figurer l'épisode non diffusé Shada (1980).

Résumé 

 (a) Le Deuxième Docteur prend le relai à partir du troisième épisode The Power of the Daleks, soit la majorité de la saison.
 (b) Le Cinquième Docteur se régénère au sixième épisode The Caves of Androzani, le Sixième Docteur n'apparaissant que pour l'ultime épisode de la saison The Twin Dilemma.
 (c) Le Septième Docteur apparait lors des premières minutes du film avant de rapidement passer le relai au Huitième Docteur.

Liste des épisodes 
En 2005, la  relance la série  après une absence de diffusion périodique de seize ans, avec Russell T Davies, Julie Gardner et Mal Young comme producteurs exécutifs, Phil Collinson comme producteur, et Christopher Eccleston reprenant le rôle principal (il devient ainsi le neuvième Docteur). Bien que la seconde série soit la suite de l'ancienne et respecte la continuité, le format est quelque peu changé. Au lieu d'épisodes courts de  formant des histoires de deux, de quatre ou bien de six épisodes, chaque saison comprend désormais 13 épisodes de  dont la plupart forment une histoire indépendante. Un épisode un peu plus long est en outre diffusé le jour de Noël.

La numérotation des saisons reprend depuis 1. La série est diffusée au format 16/9. En France, la seconde série est diffusée sur France 4 puis rediffusée sur SYFY à partir du , puis a été déprogrammé en 2020 sur NRJ12 pour les nouvelles saisons, ainsi que sur Disney+ à partir de 2023.

Neuvième Docteur

Première saison (2005) 

2005 marque le grand retour de Doctor Who sur la télévision britannique ! Un temps imaginé de reprendre le Huitième Docteur de Paul McGann, c'est finalement une toute nouvelle incarnation qui voit le jour. Christopher Eccleston interprète le Neuvième Docteur, seulement pour une saison. Il est accompagné de Rose Tyler, une Londonienne incarnée par Billie Piper. Cette saison marque également l'introduction de deux personnages récurrents dans la nouvelle série : Harriet Jones (Penelope Wilton), députée puis Première ministre du Royaume-Uni qui reviendra dans les épisodes l'Invasion de Noël (saison 2) et La Fin du voyage (saison 4), ainsi que le Capitaine Jack Harkness (John Barrowman) qui reviendra dans les saisons 3, 4, et l'épisode spécial de 2021, La Révolution des Daleks. Les Daleks font leur retour depuis l'épisode Remembrance of the Daleks (Saison 26). Seule apparition des Slitheens.

Dixième Docteur 

Une deuxième saison est finalement commandée avant même la diffusion de la première. C'est David Tennant qui se voit attribuer le rôle du Dixième Docteur en remplacement de Christopher Eccleston, ayant annoncé son intention de quitter la série, en mauvais termes avec l'équipe de production.

Deuxième saison (2006) + Épisode spécial (2005) 

Le personnage de Rose Tyler est conservé pour cette nouvelle saison, Billie Piper annonçant cela dit son départ de la série pour l'épisode final Adieu Rose.

L'épisode Un loup-garou royal met en vedette la reine Victoria (1837-1901). L'épisode La Cheminée du temps met en vedette Madame de Pompadour et accessoirement Louis XV (1715-1774). L'épisode L'Hystérique de l'étrange lucarne met en scène la cérémonie de couronnement de la reine Elisabeth II (1952-2022).

Il s'agit du grand retour des Cybermen, plus vus depuis 1988, pour l'occasion modernisés. L'ancienne compagne des Troisième et Quatrième Docteurs, Sarah Jane Smith (Elisabeth Sladen) et K-9 font leur retour dans l'épisode L'école des retrouvailles.

Troisième saison (2007) + Épisode spécial (2006) 

Cette saison voit l'apparition du personnage de Martha Jones. Elle sera la compagne du Docteur pour une saison. Son actrice, Freema Agyeman, était déjà apparue lors des épisodes L'armée des ombres et Adieu Rose de la saison 2 en tant que cousine de Martha.

L'épisode Peines d'amour gagnées met en vedette William Shakespeare, l'auteur de l'œuvre éponyme.

Première apparition des Anges pleureurs. Retour du Maître dans la nouvelle série, cette fois incarné par Derek Jacobi (War Master, Maître de la guerre) puis par John Simm (Maître/Harold Saxon).

Quatrième saison (2008) + Épisode spécial (2007) 

Le Docteur est cette fois-ci accompagné pour cette saison par Donna Noble, jouée par Catherine Tate, après le départ de Martha Jones. Elle a déjà été compagne éphémère du Docteur lors de l'épisode spécial, Le Mariage de Noël (saison 3). Retour de Rose Tyler, Martha Jones et Jack Harkness à la fin de la saison.

Une croisière autour de la Terre est l'épisode le plus regardé de la nouvelle série encore aujourd'hui dû fait que la célèbre chanteuse australienne, Kylie Minogue y apparaît dans celui-ci.

Mise en vedette d'Agatha Christie dans Agatha Christie mène l'enquête.

Première apparition dans la série du personnage de River Song (Alex Kingston).

Épisodes spéciaux (2009-2010) 

Blessé par la perte successive de ses compagnes de voyage, le Docteur décide de voyager seul, rencontrant le temps de quelques épisodes spéciaux des compagnons éphémères. Le double épisode final, La Prophétie de Noël marque le retour de Donna Noble et son grand-père Wilfred Mott, joué par Bernard Cribbins, ainsi que du Maître de John Simm. Il s'agit également de la première apparition de Gallifrey et de Rassilon, joué  cette fois-ci par Timothy Dalton, la planète d'origine du Docteur et du Maître, dans la nouvelle série, ainsi que de la fin de l'ère Tennant/Davies, les deux quittant la série.

Onzième Docteur 

Matt Smith est le plus jeune acteur à avoir joué le Docteur, commençant à , détrônant un certain Peter Davison qui joua le Cinquième Docteur 29 ans à l'époque. Karen Gillan, jeune actrice écossaise âgée de , joue le rôle d'Amy Pond, la compagne du Docteur. L'actrice est apparue dans un rôle mineur au cours de l'épisode La Chute de Pompéi (saison 4). Avec le changement de Docteur arrive un changement de producteur exécutif : Russell T Davies quitte la série pour laisser sa place à Steven Moffat, un habitué de la série  puisqu'il est l'auteur des scénarios de plusieurs épisodes tels que Les Anges pleureurs (saison 3), ainsi que les duos d'épisodes Drôle de mort / Le Docteur danse (saison 1) et Bibliothèque des ombres, première partie et Bibliothèque des ombres, deuxième partie (saison 4). Sa présence comme scénariste de la série est d'ailleurs antérieure à celle de Davies puisqu'il est à l'origine de l'épisode spécial parodique  (Doctor Who et la Malédiction de la Mort Fatale) diffusé en 1999 à l'occasion du  (Téléthon anglais, à l'image du ).

Cinquième saison (2010) 
L'épisode La Victoire des Daleks met en vedette Winston Churchill (1940-1945 puis 1951-1955). Vincent van Gogh apparait dans Vincent et le Docteur

Sixième saison (2011) + Épisode spécial (2010) 

Les deux premiers épisodes d'ouverture de cette saison sont tournés pour la première fois aux États-Unis, dans l'Utah plus précisément, en partenariat avec  et la .

Courte apparition d'Adolf Hitler (1933-1945) et de Richard Nixon (1969-1974).

Septième saison (2012-2013) + Épisode spécial (2011) 

La septième saison voit apparaître plusieurs acteurs connus vus dans d'autres séries, tels que Warwick Davis (Willow, Harry Potter, Narnia), Ben Browder (Farscape et Stargate SG-1), Adrian Scarborough (Le Discours d'un roi), Rupert Graves (Sherlock), David Bradley (Harry Potter, Game Of Thrones), Mark Williams (Harry Potter, ), Liam Cunningham (Game Of Thrones), David Warner (Titanic et Tron), Jessica Raine (La Dame en Noir), Dougray Scott (), Diana Rigg (Chapeau melon et bottes de cuir et James Bond), Anamaria Marinca (4 mois, 3 semaines, 2 jours) et Rachael Stirling (Blanche-Neige et le Chasseur).

Clara Oswald, la nouvelle compagne du Docteur qui apparaît au cours des premier et sixième épisodes, est interprétée par Jenna-Louise Coleman. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de l'épisode La Dame de glace qu'elle devient sa compagne. Richard E. Grant est également présent dans cet épisode et dans le dernier épisode de la saison.

Première apparition de Kate Stewart, fille du Brigadier Lethbridge-Stewart, incarnée par Jemma Redgrave, ainsi que le trio Mme Vastra, Jenny Flint et Strax (Neve McIntosh, Catrin Stewart et Dan Starkey).

Épisodes spéciaux (2013) 

L'épisode du cinquantième anniversaire de la série voit le retour ponctuel de David Tennant et Billie Piper, ainsi que la présence de John Hurt dans la distribution. Ce dernier joue le rôle du War Doctor (Docteur de la guerre, incarnation pré-Neuvième Docteur), comme annoncé à la fin de la septième saison. Kate Stewart fait également son retour au commande de UNIT en compagnie de Petronella Osgood (Ingrid Oliver). Retour de Gallifrey et du Premier inclus au Douzième Docteur ainsi que les anciens Docteurs antérieures à celui du huitième en images d'archives tirés d'anciens épisodes de la première série dont également avec celui du téléfilm de 1996 inclus pour les 50 ans. L'épisode spécial 50 ans est diffusé simultanément dans de nombreux pays dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ou encore l'Australie. France 4 le diffuse lors d'une soirée spéciale  pour fêter ses 50 ans avec cet épisode, précédé de la rediffusion de l'épisode Le Nom du Docteur et suivi des deux épisodes La Prophétie de Noël, choisis par des internautes qui avaient voté sur le site de la chaîne, et d'un épisode spécial en animation La Quête de l'Infini et des rediffusions des épisodes L'Âme du TARDIS, La Chair vivante (en deux parties), La Retraite du démon, Allons tuer Hitler, Terreurs nocturnes, La Fille qui attendait. Le court web-épisode  constitue un prélude à l'épisode spécial. L'épisode présente la régénération du Huitième Docteur interprété par Paul McGann en Docteur de la guerre, pendant les débuts de la Guerre du Temps.

Douzième Docteur 

Matt Smith annonce le  qu'il ne compte pas reprendre son rôle du Docteur après l'épisode de Noël 2013. Le , dans une émission spéciale diffusée par la , le nom de l'acteur qui doit lui succéder est révélé : il s'agit de Peter Capaldi. L'acteur est déjà apparu dans un rôle mineur au cours de l'épisode La Chute de Pompéi (saison 4), épisode dans lequel apparaissait aussi Karen Gillan qui jouera le rôle d'Amy Pond dans les saisons 5, 6 et 7.

Huitième saison (2014) 

Plusieurs acteurs et actrices sont annoncés dans cette saison : Samuel Anderson (Emmerdale) ; Tom Riley (Hercule Poirot) ; Keeley Hawes (MI-5) ; Ben Miller (Nick Cutter et les Portes du temps, Meurtres au paradis).

Apparition de Robin des Bois. Retour du Maître, en version féminine appelée Missy, incarnée par Michelle Gomez tout au long de la saison, qui apparaitra également lors des saisons 9 et 10.

Le trio Mme Vastra, Jenny Flint et Strax est de retour dans En apnée. Retour de Kate Stewart (Jemma Redgrave) et Petronella Osgood (Ingrid Oliver) dans le finale de saison.

Neuvième saison (2015) + Épisode spécial (2014) 
Dans l'épisode Douce Nuit, Nick Frost incarne le personnage du Père Noël.
Apparition de Missy en début de saison sur Skaro, la planète des Daleks. Réapparition de Davros, depuis 2008.

Cette saison se caractérise par les nombreux épisodes en deux parties (sauf en fin de saison). Le Corbeau voit la mort de Clara Oswald, première compagne à mourir à l'écran dans la nouvelle série. Retour de Gallifrey lors du finale de saison.

Retour de Kate Stewart (Jemma Redgrave) et Petronella Osgood (Ingrid Oliver) dans Vérité ou Conséquences parties 1 et 2.

Épisode spécial (2015) 
Retour d'Alex Kingston dans le rôle de River Song. Première apparition de Nardole (Matt Lucas), futur compagnon du Docteur pour la saison 10.

Dixième saison (2017) + Épisode spécial (2016) 

La diffusion de la saison 10 de Doctor Who débute en avril 2017 au Royaume-Uni sur BBC One. Elle marque l'arrivée de la nouvelle compagne du Docteur, Bill Potts (incarnée par Pearl Mackie), première compagne ouvertement lesbienne. Nardole (Matt Lucas) devient un compagnon récurrent du Docteur dès l'épisode Le Retour du Docteur Mysterio. Première apparition dans la nouvelle série des Cybermen mondasiens originels. Dernière apparition de Missy (Michelle Gomez) durant la seconde moitié de saison ainsi que retour du Maître/Harold Saxon (John Simm) dans le finale de saison. Les deux se neutralisent en fin de saison, interrogation sur l'avenir (ou la mort) du Maître, Missy ne pouvant plus se régénérer en principe.

Épisode spécial (2017) 
Quatrième et dernier épisode de Noël de Peter Capaldi, un record.

Dernier épisode du Douzième Docteur, accompagné pour l'occasion du Premier Docteur, incarné par David Bradley. Fait insolite : il s'agit de l'épisode de régénération de ces deux Docteurs, s'intercalant dans l'histoire finale du Premier Docteur, avec au début et à la fin un extrait tirée de l'épisode de 1966 avec des images d'archives reconstitués de The Tenth Planet mettant en scène sa première régénération. Le Deuxième Docteur apparait deux secondes vers la fin de l'épisode suivant le contexte de la continuité de l'époque de ce même épisode. L'épisode représente la Trêve de Noël de 1914.

Treizième Docteur 

Peter Capaldi a annoncé le  qu'il ne compte pas reprendre son rôle du Docteur après l'épisode de Noël 2017, Il était deux fois. Le , dans une courte vidéo d'une minute, diffusée par la , le nom de l'actrice qui lui succède a été annoncé : il s'agit de Jodie Whittaker, première femme à jouer le rôle du Docteur. Le 22 octobre, les acteurs qui joueront les compagnons du Treizième Docteur sont dévoilés, il s'agit de Mandip Gill (jouant Yasmin Khan), Bradley Walsh (incarnant Graham O'Brien) et Tosin Cole (jouant Ryan Sinclair). Premier Docteur de la nouvelle série à posséder trois compagnons permanents sur deux saisons complètes.

Onzième saison (2018) 

Cette saison marque l'arrivée du Treizième Docteur (Jodie Whittaker) mais aussi de celle de Chris Chibnall en tant que producteur exécutif (ayant déjà participé entre 2007 et 2012 à l'écriture de certains épisodes), prenant donc la relève de Steven Moffat. Cette saison est diffusée pendant l’automne 2018, elle est composée de 10 épisodes de 50 minutes au lieu de 12 épisodes de 45 min. Le premier épisode de cette onzième saison dure exceptionnellement 65 min. Il s'agit du meilleur démarrage de saison depuis le retour de la série en 2005, hors épisodes spéciaux.

Épisode spécial (2019) 
Premier épisode spécial de Nouvel an, en remplacement des spéciaux de Noël. Retour d'un Dalek, après deux ans d'absence.

Douzième saison (2020) 

La douzième saison est diffusée sur BBC One à partir du  jusqu'au . Elle marque le retour du personnage du Maître, incarné par Sacha Dhawan, qui prend donc le relai après Michelle Gomez. L'épisode Le Contrat des Judoons introduit une nouvelle incarnation du Docteur, interprétée par l'actrice Jo Martin.

Épisode spécial (2021)

Treizième saison (Doctor Who : Flux) (2021) 
La treizième saison, annoncée pour huit épisodes en raison de la crise sanitaire due au Covid-19, n'en compte finalement que six, ce qui fait d'elle la saison la plus courte jamais diffusée. Elle est constituée d'un seul arc narratif, chose inédite dans la nouvelle série.
Elle voit l'arrivée d'un nouveau compagnon, nommé Dan Lewis, originaire de Liverpool, interprété par John Bishop. Durant la Comic-Con de 2021, il a également été annoncé l'arrivée d'un nouveau personnage, Vinder. Il sera interprété par Jacob Anderson (Game of Thrones). Il est annoncé que la saison 13 sera diffusée à partir du  et s'intitulera Doctor Who: Flux, en référence à la trame principale de la saison.

Épisodes spéciaux (2022) 

Durant l'année 2022, la BBC diffuse trois épisodes spéciaux afin de conclure les aventures du Treizième Docteur. Le premier est diffusé à l'occasion du Nouvel An, le second pour Pâques et le troisième à l'occasion du centenaire de la chaîne et le dernier épisode du Treizième Docteur, incarnée par Jodie Whittaker, le 23 octobre 2022.

Quatorzième Docteur 

Le 29 juillet 2021, la BBC annonce le départ de Jodie Whittaker dans le rôle du Docteur et de Chris Chibnall en tant que producteur-exécutif après trois saisons. La fin de l'épisode spécial Le Pouvoir du Docteur, diffusé le 23 octobre 2022, révèle que le Quatorzième Docteur est à nouveau interprété par David Tennant, qui devient donc le premier acteur à avoir joué deux incarnations différentes du personnage, après avoir interprété le Dixième Docteur  de 2005 à 2010. Russell T Davies fait également son retour en tant que producteur-exécutif de la série, après avoir déjà occupé ces fonctions lui aussi de 2005 à 2010.

Épisodes spéciaux (2023) 

Trois épisodes spéciaux seront diffusés en novembre 2023, à l'occasion des festivités du soixantième anniversaire de la série. Ces épisodes marquent non seulement le retour de David Tennant comme Quatorzième Docteur, mais également celui de Catherine Tate dans le rôle de Donna Noble, ainsi que celui de Bernard Cribbins dans le rôle de Wilfred Mott (dont ce sera sa dernière apparition dans la série, l'acteur étant décèdé le 27 juillet 2022, mais on l'aperçoit dans un fauteuil roulant poussé par le Docteur dans de brèves images qui ont fuité en mai 2022, sans confirmation qu'il ait pu achever ses dernières scènes). L'acteur Neil Patrick Harris rejoint également le casting, sans que son rôle ne soit précisé. Yasmin Finney interprétera un personnage nommé Rose, en faisant ainsi la première actrice transgenre de la série.

Quinzième Docteur 

Le 8 mai 2022, la BBC annonce par un tweet que Ncuti Gatwa reprend le rôle du Docteur, devenant le premier homme noir et le premier acteur né hors du Royaume-Uni à interpréter ce rôle.

Annoncé par la BBC lors de l’événement annuel du téléthon « Children in Need » le 18 novembre 2022 au soir, Millie Gibson jouera le nouveau compagnon aux côtés du Quinzième Docteur de Ncuti Gatwa. Aucun détail n’a encore été révélé sur le personnage, au-delà du fait qu’elle s’appelle Ruby Sunday.

Épisode spécial (2023) et Quatorzième saison (2024) 

Le tournage de la saison 14 et du premier épisode spécial de Ncuti Gatwa en tant que Quinzième Docteur et Millie Gibson en tant que Ruby Sunday, a débuté le 5 décembre 2022. Leur premier épisode est attendu pour la période festive de Noël en 2023. La saison 14 devrait être diffusé courant 2024. Le nombre d'épisodes pour la saison 14 et celles a venir ont été révélé le 7 décembre 2022 et annonce qu'il y aura 8 épisodes par saison plus un spécial Noël tout les ans, il a également été révélé que l'épisode 7 débuterait dans un Bar café aux États-Unis en 1947.

Épisode spécial (2024) 
Comme annoncé le 7 décembre 2022, Russell T Davies ramène les Spécial Noël avant chaque Saison. Celui de Noël 2024 a même été commencé en décembre 2022.

Épisodes spéciaux hors saisons

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des épisodes de Doctor Who non réalisés
 , hors-série diffusé le  sur la BBC

Liens externes 
  BBC Classic Series Episode Guide sur la BBC
  BBC Episode Guide (Classic and New Series) sur la BBC
  Doctor Who Reference Guide
 
 
 

Doctor Who
Doctor Who